Un chef à l'oreille est une émission de télévision française d'origine canadienne, diffusée sur France 2 à partir du  au . Elle est diffusée du lundi au vendredi à  et est présentée par Élodie Gossuin. 

France 2 commande 25 épisode de l'émission, avant de laisser place, le , à Chéri(e), c'est moi le chef !.

Historique 

Ce jeu télévisé est adapté du format canadien Chef in your ear, créé par Justin Scroggie pour The Format People et diffusé depuis le  sur la chaîne Food Network Canada. La version québécoise Un chef à l'oreille distribuée par Warner Bros. International Télévision Production a été diffusée à partir du  et a été annulée le  sur ICI Radio-Canada Télé faute d'audience satisfaisante.

Principe 
Chaque semaine, deux candidats novices en cuisine s’affrontent. Ils doivent réaliser, en une heure, une recette proposée par la journaliste et critique culinaire Estérelle Payany. Pour ce faire, ils sont coachés par deux chefs : Yoni Saada et Flora Mikula. Ils ne se voient pas et ne peuvent communiquer que par leur oreillette. Ils sont ensuite jugés par Estérelle Payany qui décerne à son assiette préférée une . À la fin de la semaine, le candidat qui a obtenu le plus de  est le grand gagnant, et il gagne un cadeau des partenaires (à noter que le vendredi, quatre  sont décernés).

Audiences 

Le lancement de l'émission, le lundi , accueille  soit 5,2 % du public. Le jeudi  , l'émission réuni  soit 5,7 % du public. Un chef à l'oreille réalise une première semaine d'audience avec une moyenne de  et de 5,2 % du public.

Notes et références

Liens externes 
 

Émission diffusée sur France 2
Émission de téléréalité culinaire
Émission de télévision produite en France
Émission de télévision créée en 2017
Émission de télévision disparue en 2017